Ebenezer Chapel (Biddenden), een monumentale Strict Baptist kapel in het Engelse dorp Biddenden in Kent
Ebenezer Chapel (Hastings), een voormalige Strict Baptist kapel in het Engelse Hastings, East Sussex